Niko Klaus Petteri Kapanen (né le  à Hämeenlinna en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 1995, il attaque sa carrière en SM-liiga au HPK Hämeenlinna. Il est choisi en 1996 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Stars de Dallas en , en . Il remporte le championnat finlandais 2001 avec le TPS Turku. Il rejoint ensuite les Grizzlies de l'Utah et débute en Ligue nationale de hockey chez les Stars de Dallas. Le , il est échangé aux Thrashers d'Atlanta avec un choix de septième ronde au repêchage 2006 en retour de Patrik Štefan et Jaroslav Modry. Courant 2007, il intègre l'effectif des Coyotes de Phoenix. En 2008, il signe au Ak Bars Kazan de la KHL. L'équipe remporte la Coupe Gagarine 2009 et 2010.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande aux différentes compétitions depuis 1998.

Trophées et honneurs personnels

Ligue nationale de hockey 
 2003 : participe au Match des jeunes étoiles.

Kontinentalnaïa Hokkeïnaïa Liga 
 2009-2010 : auteur du but le plus tardif (104 minutes 44 secondes).
 2011-2012 : nommé dans la meilleure ligne composée de Danis Zaripov - Niko Kapanen - Alekseï Morozov (Ak Bars Kazan).

Coupe Karjala 
 2010 : nommé dans l'équipe type des médias.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1995-1996|| HPK Hämeenlinna || SM-liiga || 7|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1996-1997|| HPK Hämeenlinna || SM-liiga || 41|| 6|| 9|| 15|| 12|| 10|| 4|| 5|| 9|| 2
|-
|1997-1998|| HPK Hämeenlinna || SM-liiga || 48|| 8|| 18|| 26|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1998-1999|| HPK Hämeenlinna || SM-liiga || 53|| 14|| 29|| 43|| 49|| 8|| 3|| 4|| 7|| 4
|-
|1999-2000|| HPK Hämeenlinna || SM-liiga || 53|| 20|| 28|| 48|| 40|| 8|| 1|| 9|| 10|| 4
|-
|2000-2001 || TPS Turku || SM-liiga || 56|| 11|| 22|| 33|| 20|| 10|| 2|| 1|| 3|| 4
|-
|2001-2002|| Stars de Dallas ||LNH|| 9|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2001-2002|| Grizzlies de l'Utah|| LAH|| 59|| 13|| 28|| 41|| 40|| 5|| 2|| 1|| 3|| 0
|-
|2002-2003|| Stars de Dallas || LNH|| 82|| 5|| 29|| 34|| 44|| 12|| 4|| 3|| 7|| 12
|-
|2003-2004|| Stars de Dallas || LNH|| 67|| 1|| 5|| 6|| 16|| 1|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
|2004-2005 || EV Zoug || LNA || 44|| 9|| 33|| 42|| 24|| 9|| 2|| 5|| 7|| 35
|-
|2005-2006|| Stars de Dallas || LNH|| 81|| 14|| 21|| 35|| 36|| 5|| 0|| 1|| 1|| 10
|-
|2006-2007|| Thrashers d'Atlanta || LNH|| 60|| 4|| 9|| 13|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2006-2007||Coyotes de Phoenix || LNH|| 19|| 2|| 7|| 9|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2007-2008|| Coyotes de Phoenix || LNH|| 79|| 10|| 18|| 28|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2008-2009|| Ak Bars Kazan || KHL|| 53|| 12|| 17|| 29|| 22|| 21|| 1|| 9|| 10|| 16
|-
| 2009-2010|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 54|| 12|| 15|| 27|| 44|| 22|| 8|| 9|| 17|| 6
|-
| 2010-2011|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 53|| 7|| 31|| 38|| 24|| 9|| 2|| 2|| 4|| 12
|-
| 2011-2012|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 54|| 12|| 27|| 39|| 24|| 12|| 2|| 4|| 6|| 2
|-
| 2012-2013|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 50|| 10|| 18|| 28|| 16|| 18|| 4|| 4|| 8|| 2
|-
| 2013-2014|| HC Lev Prague|| KHL|| 22|| 8|| 4|| 12|| 14|| 21|| 2|| 9|| 11|| 29
|-
| 2013-2014|| HC Litomerice|| 1.liga tch. || 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Jokerit || KHL || 60 || 9 || 24 || 33 || 55 || 4 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| 2015-2016 || Jokerit || KHL ||53 ||11 ||15 ||26 ||38 ||4 ||1 ||2 ||3 ||8 
|-
|2016-2017|| HPK Hämeenlinna || Liiga || 49 || 7 || 21 || 28 || 20 || 7 || 0 || 5 || 5 || 4

|397|| 36|| 90|| 126|| 160|| 18|| 5|| 4|| 9|| 22

Références 

Naissance en avril 1978
Naissance à Hämeenlinna
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Champion du monde de hockey sur glace
Choix de repêchage des Stars de Dallas
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Thrashers d'Atlanta
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur des Grizzlies de l'Utah (LAH)
Joueur du EV Zoug
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Médaillé d'argent olympique finlandais
Médaillé de bronze olympique finlandais
Joueur du HC Lev Prague
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Jokerit Helsinki
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais